Lind je lahko:
 Edmund Frank Lind, general
 Don L. Lind, astronavt
 James Lind, kapitan

Glej tudi 
 Lynd